Бурдига Наталія Леонідівна (23 жовтня 1983, Оса, Пермська область) — українська біатлоністка російського походження, чотириразова чемпіонка Європи.
 Бурдига Федір Васильович (нар. 17.04.1951, с. Сосни, Літинський район, Вінницька область, УРСР) — український біофізик, спеціаліст у електрофізіології.